Kazimierz Władysław Wóycicki (1807–1879) – badacz literatury polskiej, folklorysta, prozaik
 Kazimierz Wóycicki (1876–1938) – teoretyk i historyk literatury, pedagog, wnuk Kazimierza Władysława, brat Zygmunta Wóycickiego – botanika
 Kazimierz Wóycicki (1898–1944) – hydrolog, członek ND i SN, narodowiec, inżynier budownictwa wodnego, profesor Politechniki Warszawskiej, zginął w czasie powstania warszawskiego, syn Zygmunta Wóycickiego – botanika
 Kazimierz Wóycicki (ur. 1949) – publicysta i dziennikarz, znawca problematyki stosunków polsko-niemieckich